Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 2004 – 2. edycja turnieju siatkarskiego odbyła się w dniach 27–31 sierpnia 2004 roku w Olsztynie.

Uczestnicy

Tabela 

|-
| 5. ||align=left|  || 6 || 5 || 1 (1) || 4 (1) || 7 || 14 || 0,5 || 445 || 505 || 0,881

Wyniki 

|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-

|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-

Zobacz też 
 Memoriał Huberta Jerzego Wagnera

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera
2004 w piłce siatkowej
2004 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Olsztynie